Ма́рика Рёкк (, ; , Каир — , Баден, Австрия) — немецко-австрийская киноактриса, танцовщица и певица венгерского происхождения.

Биография 
Мария Каролина Рёкк родилась 3 ноября 1913 года в Каире в семье венгерского архитектора и строительного предпринимателя Эдуарда Рёкка и его жены Марии Каролины Шарлотты (). Вскоре родители вернулись в Будапешт.

В 1924 году семья переехала в Париж, где Марика профессионально занималась хореографией у русской балерины Рудковской. В составе балетной труппы  «Hoffman Girls» выступала в знаменитом кабаре Мулен Руж. В 1925—1929 годах в составе той же труппы она выступала на Бродвее в Нью-Йорке и в других городах США. В 1929 году вернулась в Европу, выступала в оперетте и варьете в Монте-Карло, Берлине, Лондоне, Париже, Канне, Будапеште и Вене.

В 1930 году дебютировала в кино в эпизодической роли в музыкальной комедии «Почему моряки покидают дом» (1930) английского режиссёра Монти Бэнкса. В 1933 году получила первую большую роль в комедийном музыкальном фильме «Поезд привидений». 

В 1934 году немецкая киностудия УФА заключила с ней двухгодичный контракт. В 1935 году Марика Рёкк снялась в своём первом немецком фильме «Лёгкая кавалерия» по одноимённой оперетте Франца фон Зуппе. С этой картины на сюжет из жизни артистов цирка началась её карьера в кино Третьего рейха. В 1939 году совместно с Сарой Леандер она снялась в фильме «Средь шумного бала» (реж. Карл Фрёлих) на вымышленный сюжет о любви аристократки Екатерины Муракиной к композитору П. И. Чайковскому. В нём раскрылась драматическая сторона таланта Марики Рёкк.
 
В 1940 году Марика Рёкк вышла замуж за режиссёра  (1882—1964), который с 1935 года снимал фильмы с её участием. В 1941 году в дуэте с Вилли Фричем она сыграла главную роль в первом цветном немецком фильме «Женщины всё же лучшие дипломаты». Вершиной её кинокарьеры стала цветная музыкальная комедия «Девушка моей мечты» (1944), которая в 1947 году как «трофейный фильм» с огромным успехом демонстрировалась в советском прокате.

В момент окончания Второй мировой войны Марика Рёкк находилась в Баварии. Выступала с концертами перед американскими солдатами. По подозрению в шпионаже в пользу национал-социалистов ей запретили выступления в Германии и Австрии. В 1947 году с неё сняли обвинения в шпионаже. В 1948 году она возобновила карьеру киноактрисы, снявшись в австрийских фильмах «Фрегола» (1948) и «Дитя Дуная» (1950, первый австрийский цветной фильм), выпущенных студией «Вин-Фильм Розенхюгель» (Wien-Film Rosenhügel), которая до 1955 года официально находилась под советским контролем. С 1951 года она снова играла в немецких фильмах своего мужа, снятых по старому рецепту («Королева Чардаша», 1951 и др.). Фильм «В ночь перед премьерой» стал последней работой Рёкк с Георгом Якоби. В 1958 году она вернулась на сцену и до 1986 года играла и пела в опереттах в Вене, Мюнхене, Гамбурге и Западном Берлине.

В 1968 году второй раз вышла замуж за актёра и режиссёра Фреда Рауля (1913—1985).

30 ноября 1984 года в Немецком театре в Мюнхене дала официальный прощальный спектакль «Бал в Савойе». В 1985 году сыграла свою последнюю роль в кино в фильме «Замок Кёнигсвальд» Петера Шамони.

16 мая 2004 года Марика Рёкк скончалась от инфаркта в возрасте 90 лет в Бадене, недалеко от Вены. Похоронена на местном кладбище.

В феврале 2017 года были опубликованы рассекреченные документы, из которых следует, что организация Гелена, предтеча Федеральной разведывательной службы Германии, исходила из того, что Марика Рёкк и её муж Георг Якоби были агентами МГБ СССР. В документах, датированных 1951 годом, говорится, что супруги поддерживали «контакты с советскими учреждениями», которые «позволяют сделать вывод о шпионской деятельности». Например, магазин шерстяных изделий, который Рёкк собиралась открыть, по мнению разведки, мог бы служить «отличным прикрытием». Однако конкретных доказательств шпионажа в пользу СССР в документах не приводится.

Фильмография 

  — Почему моряки покидают дом / Why Sailors Leave Home (Великобритания) — эпизод (дебют в кино)
  — Поцелуй меня, дорогой / Csókolj meg, édes (Венгрия) — Терике
  — Поезд привидений / Ghost Train / Kísértetek vonata (Великобритания — Венгрия) — Мари
  — Лёгкая кавалерия / Leichte Kavallerie — Розика
  — Горячая кровь / Heißes Blut — Марика фон Кёрёши
  — Нищий студент / Der Bettelstudent — Бронислава
  — Гаспароне / Gasparone — Ита
  — Дорогая, ты, едешь со мной / Und Du mein Schatz fährst mit — Мария Зейдлиц
  — Карусель / Karussell — Эрика Хюбнер
  — Однажды майской ночью / Eine Nacht im Mai — Инге Флеминг
  — Средь шумного бала / Es war eine rauschende Ballnacht — Настасья Петровна Ярова
  — Привет, Жанин / Hallo Janine — Жанин
  — Кора Терри / Kora Terry — Кора Терри / Мара Терри
  — Концерт по заявкам / Wunschkonzert (танцевальный номер)
  — Женщины всё же лучшие дипломаты / Frauen sind doch bessere Diplomaten — Мари-Луиза Палли
  — Танец с кайзером / Tanz mit dem Kaiser — Кристина фон Альфин
  — Люби меня / Hab mich lieb — Моника Кох
  — Девушка моей мечты / Die Frau meiner Träume — Юлия Кёстнер
  — Фрегола / Fregola — Фрегола
  — Дитя Дуная / Kind der Donau — Марика
  — Королева чардаша / Die Csárdásfürstin — Сильва Вареску
  — Сенсация в Сан-Ремо / Sensation in San Remo — Корнелия
  — Разведённая женщина / Die geschiedene Frau — Гонда ван дер Лоо
  — Маска в голубом / Maske in Blau — Юлишка Варади
  — Ночью в «Зелёном какаду» / Nachts im grünen Kakadu — Ирене Вагнер
  — Сцена свободна для Марики / Bühne frei für Marika — Марион Мюллер / Марика Карой
  — В ночь перед премьерой / Die Nacht vor der Premiere — Карола Лорм
  — Мой муж, экономическое чудо / Mein Mann, das Wirtschaftswunder — Илона Фаркаш
  — Летучая мышь / Die Fledermaus — Адель
  — Сегодня мы идём гулять / Heute gehen wir bummeln — Марика Шабо
  — Свадебная ночь в раю / Hochzeitsnacht im Paradies — Илонка Даварош
  — Шёнгруберы / Die Schöngrubers (телесериал) — Тереза Шёнгрубер
  — Замок Кёнигсвальд / Schloß Königswald — баронесса фон Бёме

Книги 
 Рёкк М. Сердце с перцем. — : Радуга, 1991. — ISBN 3-8004-0807-4.
 Марика Рёкк. / Сост. Урсула Мейер. — Мюнхен: Art-Wings, 1999. — 187 S. — ISBN 3-00-004678-X (фотоальбом).

Премии 
 1941: Орден венгерского Красного Креста
 1948: Бэмби
 1968: Бэмби
 1981: Немецкая кинопремия Золотая Плёнка за многолетнюю и выдающуюся работу в немецком кино.
 1983: Почётная Золотая Медаль Вены
 1987: Бэмби
 1987: Баварская кинопремия (Актёрская премия)
 1990: Бэмби
 1998: Почётная премия Бэмби

Примечания

Ссылки 
 
 Клуб поклонников Марики Рёкк (на немецком)
 Фотографии Марики Рёкк (на немецком)
 Краткая биография Марики Рёкк (на немецком)
 Немецкая национальная библиотека 
 Видеофрагмент выступления Марики Рёкк в 1993 году (в возрасте 80 лет)

Персоналии:Нацистская Германия
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные в Бадене (Нижняя Австрия)